E25 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E25, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Anomalies génito-surrénaliennes, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
 Route européenne 25, une route traversant les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse et l'Italie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres